Linea Kalininskaja – una delle linee della metropolitana di Mosca;
 Kalininskaja – centro abitato del territorio di Krasnodar.